Бурківський Олександр Оттович — український військовик, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Бурківський Сергій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища